Криотерапия — лечение холодом; физиотерапевтическая процедура, действие которой основано на ответных реакциях организма на переохлаждение наружного (рецепторного) слоя кожи. Проходит при помощи водосодержащих криоагентов.

Сущность метода 

В ходе криотерапии поверхность тела охлаждается за короткий промежуток времени (до 3 минут, для общей аэрокриотерапии характерным временем является 3 минуты) низкими и сверхнизкими температурами (от −70 °С  до −130 °С) таким образом, чтобы избежать обморожений поверхности кожи и общего переохлаждения организма.

Общая криотерапия: пациент заходит в специальное помещение, заполненное охлаждённым газом. В зависимости от объёма помещения двигается (в многоместных кабинах) или стоит неподвижно (в криокабинах, криобассейнах). В России аппараты для общей криотерапии продают под торговым названием «криосауна». Распространенное на Западе наименование «криогенная камера» в России не прижилось, вероятно, из-за двусмысленного слова «камера».

Согласно исследованиям, краткое воздействие холода на весь организм активирует все ресурсы организма, которые отвечают за адаптацию. Одновременно работают иммунная, эндокринная, терморегуляционная и нейрогуморальная системы.

Локальная криотерапия: часть тела пациента обкладывается охлаждающими элементами или обдувается потоком охлаждённого воздуха.

Эффективность процедуры зависит от уровня температуры в области залегания холодовых рецепторов кожи (0,17 мм). Максимальный сигнал рецепторов вызывает охлаждение до субтерминального уровня −2°С. Холодовые рецепторы начинают подавать сигналы при охлаждении менее +2°С. Период переохлаждения поверхности кожи от 32 до +2°С называют подготовительной фазой процедуры. Эта фаза длится около 2 минут, на этом этапе эффект криотерапии близок к нулю. Минимальная продолжительность процедуры - 2 минуты. Полная экспозиция процедуры подбирается индивидуально и составляет не более 3 минут. Отвод тепла во время процедуры в 10 раз превосходит теплотворную способность человеческого тела, пациент в принципе не может адаптироваться к прохождению криотерапии, поэтому выбор экспозиции не зависит от тренированности пациента. Определяющую роль играют анатомические особенности субъекта, прежде всего толщина эпителиального слоя кожи. Чем больше толщина и полная теплоемкость эпителиального слоя, тем больше время безопасного пребывания пациента в процедурной кабине.

Показанием к локальной криотерапии являются раны, ожоги, заболевания связок, суставов, мигрень, рассеянный склероз, невралгия, дегенеративные заболевания суставов, розацея, себорея, атопический дерматит.

Противопоказаниями являются общее тяжелое состояние организма, холодовая аллергия и беременность, особенно при наличии резус-конфликта. Криотерапию можно применять в разном возрасте, но криолечение рекомендуется при массе тела не менее 40 кг.

Эффект общей криотерапии зависит от объёма нарушений в организме: чем их больше, тем выше субъективная оценка процедуры. Здоровый человек не наблюдает существенных улучшений самочуствия после процедуры.

Примечания

Литература 
 Алехин А. И., Денисов Л. Н,, Исаев Л. Р. и др. Аэрокриотерапия в современной медицине. — М., 2002.
 Баранов А. Ю., Кидалов В. Н. Лечение холодом. Криомедицина. — СПб.: Атон, 1999. — 272 с.
 Баранов А. Ю., Кидалов В. Н. Лечение холодом. — М: Апрель, 2000. — 160 с.
 Бобков Г. А. Термопроцедуры и кинезитерапия: Материалы научно-практической конференции. — Профилактика и лечение заболеваний костно-мышечной системы человека по методу Бубновского С. М..: Астрея-центр, М. 2008 "
 Боголюбов В. М., Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия: Учебник. — М.: Медицина, 1999. — 432 с.
 Баранов А. Ю., Коваленко И. М., Ятманов А. Н. и др., О многостороннем изучении изменений в организме здорового человека в ответ на криотерапевтическое воздействие // Вестник СПбГМА им. И. И. Мечникова — 2005. — № 2 (6). — С. 147—150.
 Криотерапия в России. Материалы I Международной научно-практической конференции, СПб.: СПбГУНиПТ 2008.
 Криотерапия в России: Материалы II Международной научно-практической конференции, СПб.: СПбГУНиПТ 2009.
 Криотерапия в России: Материалы III Международной научно-практической конференции, СПб.: СПбГУНиПТ 2010.
 Криотерапия в России: Материалы IV Международной научно-практической конференции, СПб.: СПбГУНиПТ 2011.
 Пономаренко Г, Н, Физические методы лечения — 2-е изд. перераб., доп. — СПб.: ВМедА, 2002.
 Портнов В. В. Локальная воздушная криотерапия: механизм действия и применение в практике // Курортные ведомости. — 2009. — № 2(53)- С.62-64

Физиопроцедуры